Balmoral, nave da crociera
Castello di Balmoral in Scozia, residenza privata estiva della regina Elisabetta II
Stazione di Balmoral, stazione ferroviaria a Belfast